Vichesi – abitanti di Vico (Edolo)
Vichesi – abitanti di Vico Canavese
Vichesi – abitanti di Vico del Gargano